Palmyra Township (comté de Warren, Iowa)
Palmyra Township (Illinois)